Марія Кириленко і Надія Петрова були чинними чемпіонками, але цього разу Кириленко вирішила не брати участі.
Петрова грала в парі з Катариною Среботнік і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліза Реймонд і Лора Робсон з рахунком 6–1, 7–6(7–2).

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Sony Open Tennis, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд